Lukas steht für:
 Evangelium nach Lukas, in Bibelzitaten
 Lukas (Jahrmarktattraktion), ein Gerät zum Kräftemessen, in der Umgangssprache als Hau den Lukas bezeichnet
 Lukas (Unternehmen), deutscher Hersteller von Farbmittel und Malzubehör
 Lukas – Vier Jahre Hölle und zurück, ein Sekten-Aussteigerbericht 
 Lukas (Fernsehserie), eine Sitcom mit Dirk Bach

Personen:
 Lukas (Evangelist), Verfasser des neutestamentlichen Evangelium nach Lukas und der Apostelgeschichte des Lukas
 Lukas, ein männlicher Vorname und Familienname – dort zu den Namensträgern

Siehe auch:
 Lucas